Пасикуда (; ; исторический тамильский перевод «Залив Зелёные водоросли») — прибрежный курортный город, расположенный в 35 км к северо-западу от Баттикалоа, в округе Баттикалоа, Шри-Ланка.

Исторически это небольшая тамильская деревушка рядом с соседним Калкудахом, когда-то она была популярным туристическим направлением, однако претерпела огромные разрушения после цунами 2004 года в Индийском океане и гражданской войны в Шри-Ланке.

Зарубежные поездки в Пасикуда в последнее время увеличились из-за роста инвестиций и развития. Здесь находится храм Пасикуда Мариамман. До Пасикуда легко добраться из городов Тринкомали и Баттикалоа.

Ближайший аэропорт к Пасикудах — аэропорт Баттикалоа, в который выполняются регулярные рейсы из Международного аэропорта Бандаранаике.

Ландшафт и развитие 
После окончания гражданской войны в 2009 году и завершения проектов по реабилитации после цунами Пасикуда стала популярным туристическим направлением как среди местных жителей, так и среди иностранцев. Пасикуда быстро становится центром для инвестиций, поскольку иностранные и местные инвесторы проявили интерес к развитию туризма вдоль пляжа. Строгая политика правительства Шри-Ланки в области окружающей среды помешала определённым планам массового развития, хотя экономическая политика в определённой степени способствовала развитию. Пасикуда, как известно, имеет один из самых протяженных участков неглубокого рифового побережья в мире. Люди заходят в море на несколько километров, потому что глубина воды всего несколько сантиметров, а течение относительно слабое по сравнению с остальным побережьем Шри-Ланки.

Галерея

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Шри-Ланки